Izraz lasnica se lahko nanaša na:

 kapilaro;
 Trichinella spiralis, parazitski helmint.